Kewchischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Kewchischwili (* 1983), georgischer Judoka
 Mariam Kewchischwili (* 1985), georgische Leichtathletin